Panormos (Grieks voor: volledige haven) kan verwijzen naar:
Palermo (stad) (oude naam: Panormos), de hoofdstad van Sicilië
Panormos (Kreta), een dorp op Kreta